Nothing Left to Fear ist der Name folgender Werke:

 Nothing Left to Fear (Destiny), Album von Destiny (1991)
 Nothing Left to Fear (Andy Cherry), Album von Andy Cherry (2012)
 Nothing Left to Fear, Originaltitel von Das Tor zur Hölle (2013), US-amerikanischer Film von Anthony Leonardi III